Кибалко  — фамилия. Известные носители:
 Кибалко, Александр Владимирович (род. 1973) — российский конькобежец.
 Кибалко, Василий Васильевич (1918—1992) — Герой Советского Союза.